Dittli ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Dittli (1938–2014), Schweizer Politiker (FDP)
 Josef Dittli (* 1957), Schweizer Politiker (FDP)
 Laura Dittli, (* 1991) Schweizer Politikerin (Die Mitte)
 Mark Dittli (* 1974), Schweizer Wirtschaftsjournalist
 Valérie Dittli (* 1992), Schweizer Politikerin (Die Mitte)